

Patronymes 

 Arianna Savall (née en 1972), harpiste et soprano espagnole, fille de Jordi Savall et de Montserrat Figueras, et sœur de Ferran Savall.
 Ferran Savall (né en 1979), musicien et chanteur espagnol, fils de Jordi Savall et de Montserrat Figueras, il est le frère d’Arianna Savall.
 Jordi Savall (né en 1941), musicien catalan espagnol, violiste, violoncelliste, chef de chœur et chef d'orchestre.
  (1650-1691), peintre catalan.

Toponyme 

 Sant Llorenç Savall, commune de la province de Barcelone, en Catalogne, en Espagne.